Aleksandr Kondratenko – ex giocatore di calcio a 5 ucraino
 Roman Kondratenko – generale russo
 Vasilij Kondratenko – bobbista ed ex velocista russo